Rops kan syfta på:

 RoPS – en finsk fotbollsklubb, se Rovaniemen Palloseura
 ROPS – strukturer eller system för operatörsmiljöer, se Roll over protection structure
 Maja e Rops – ett berg i Kosovo

Personer
 Daniel-Rops (1901–1965), fransk författare och historiker
 Félicien Rops (1833–1898), belgisk artist